Jug est un mot anglais qui signifie pichet.

Jug est un mot serbe qui signifie sud. Ce mot a donné le nom Yougoslavie. On le retrouve aussi dans plusieurs toponymes comme la Base militaire Jug, Doboj Jug et Vaterpolo Klub Jug.

JUG est un sigle qui peut désigner :
 Java User Group, un groupe d'utilisateurs rassemblant les personnes qui utilisent et souhaitent promouvoir le langage informatique Java ;
 Paris JUG, un groupe d'utilisateurs Java qui échangent des idées et discutent des avancées technologiques de la plateforme Java.

 Gene Ammons, un saxophoniste américain du .

Voir aussi 
 Jug band, un groupe de musique dont les musiciens utilisent à la fois des instruments traditionnels et des instruments bricolés